McPherson steht für:
 McPherson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 McPherson Cycle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

McPherson ist der Name folgender 

geografischer Objekte:
 McPherson Crags, Felsvorsprünge auf Annenkov Island, Südatlantik
 McPherson Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 McPherson Range, Gebirgszug in Australien

Countys in den Vereinigten Staaten:
 McPherson County (Kansas)
 McPherson County (Nebraska)
 McPherson County (South Dakota)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McPherson (Kansas)

Siehe auch:
 Macpherson
 MacPherson-Federbein